Švestka může být:

 Slivoň švestka – druh ovocného stromu známý také jako švestka domácí
 šlapanická švestka
 švestka (plod) – plod slivoně

příjmení 
 Švestka (příjmení) – více osobností

v kultuře
 Švestka (Jára Cimrman) – Cimrmanova divadelní hra od Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka

jiné
 Švestka (planetka) – planetka 17805 v hlavním pásu pojmenovaná po astronomu Zdeňku Švestkovi
 švestka, švestky - označení pro policisty (údajně podle modrých uniforem z 60. let)

Externí odkazy